Chumbada - pesos utilizados na atividade de pesca;
 Chumbada (Rio de Janeiro) - uma favela no município de São Gonçalo - RJ.

Desambiguação